Никола Иванов Даскалов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Даскалов е роден на 8 септември 1880 година в град Мехомия, Османската империя, днес Разлог, България в семейството на Иван Попмихайлов - Даскала. Брат е на Благой Даскалов и Илия Попмихайлов. Завършва Сярското българско педагогическо училище, а в 1901 година и духовната семинария в Цариград. В учебната 1901 - 1902 година е директор на Неврокопската прогимназия. След това работи като учител в Скопие и като такъв е избран за член на окръжния комитет на ВМОРО в 1902 година. Става касиер на Скопския революционен комитет. Заподозрян от властите става нелегален в четата на Никола Пушкаров.

Загива през месец август 1903 година в сражение с турска войска по време на Илинденско-Преображенското въстание.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Разлог
Възпитаници на Сярското българско педагогическо училище
Възпитаници на Цариградската българска духовна семинария
Даскалови